Анга́с (также нгас, каранг, керанг; ) — чадский язык, распространённый в центральных районах Нигерии, язык народа ангас. Входит в ангасскую группу западночадской языковой ветви.

Численность говорящих — около 400 000 человек (1998). В основе письменности лежит латинский алфавит.

Классификация 
В соответствии с классификацией чадских языков, предложенной американским лингвистом , язык ангас входит в ангасскую группу западночадской языковой ветви вместе с языками чип, герка (йивом), гоэмаи (анкве), коеноем, кофьяр, монтол (теэл), пьяпун, сура (мупун) и тал. Согласно исследованиям П. Ньюмана, в пределах ангасской группы (или A.3) язык ангас вместе с языками чакфем-мушере, джорто, кофьяр, мишип (чип) и мвагхавул (сура) образуют кластер языков, включаемый в подгруппу собственно ангасских языков, сама же ангасская группа включается в подветвь западночадских языков A. Эта классификация приведена, в частности, в справочнике языков мира Ethnologue.

Согласно классификации, опубликованной в базе данных по языкам мира ,  язык ангас вместе с языком белненг образуют языковое объединение нгас-белненг в составе группы западночадских языков A A.3.

В классификации афразийских языков чешского лингвиста В. Блажека язык ангас отнесён к подгруппе языков ангас, в которой представлены два языковых объединения: в первое вместе с ангас входят языки сура, кофьяр, чип, анкве, монтол и пьяпун, во второе — язык герка (йивом). Подгруппа ангас вместе с подгруппой боле-тангале в данной классификации являются частью боле-ангасской группы, входящей в свою очередь в одну из двух подветвей западночадской языковой ветви.

В классификации афразийских языков Р. Бленча язык ангас является единственным представителем одного из трёх языковых кластеров, входящих в объединение «a» подгруппы нгас группы боле-нгас подветви западночадских языков A.

В классификации, опубликованной в работе С. А. Бурлак и С. А. Старостина «Сравнительно-историческое языкознание», язык ангас вместе с языками сура (мвагхавул), мупун, чакфем, джипал и джорто включается в подгруппу сура-ангас группы сура-герка подветви собственно западночадских языков.

Лингвогеография

Ареал и численность 
Область распространения языка ангас размещена в центральной Нигерии на территории штата Плато — в районах , ,  и .

Ареал ангас с севера, запада, юго-запада и востока окружён ареалами близкородственных западночадских языков. С севера область распространения языка ангас граничит с ареалом языка сайя (заар), с запада — с ареалами языков мвагхавул (сура), фьер и тамбас, с юго-запада — с ареалами языков мишип (чип) и тал, с востока — с ареалом языка богхом (боггом). На северо-западе к ареалу ангас примыкает ареал бенуэ-конголезских   и , на юго-востоке — ареалы языков  и . На северо-востоке с ареалом ангас соседствует ареал бантоидного языка  мбат.

Численность носителей языка ангас по данным 1952 года составляла 55 250 человек. Согласно данным справочника Ethnologue, численность говорящих на языке ангас в 1998 году достигала 400 000 человек. По современным оценкам сайта  численность носителей языка ангас составляет 629 000 человек (2017).

Социолингвистические сведения 
Согласно данным сайта Ethnologue, по степени сохранности язык ангас относится к так называемым стабильным, или устойчивым, языкам, поскольку этот язык используется в устном бытовом общении представителями этнической общности  ангас всех поколений, включая детей. Стандартной формы у языка ангас нет. Как второй язык ангас распространён среди носителей языка . Большинство ангас владеют языком хауса. По вероисповеданию представители этнической общности ангас в основном являются христианами (76 %), часть исповедует ислам (22 %).

Диалекты 
Область распространения языка ангас делится на два диалектных ареала — равнинный и нагорный.

Письменность 
Современный вариант письменности языка ангас основан на латинском алфавите. Используется с 1976 года. Опубликованы словарь и грамматика. На языке ангас изданы несколько книг, в частности, Reading and Writing book, Folktales (1969), Trial Primer (1975), несколько переводов фрагментов Библии (первый — в 1916 году), а также полностью «Новый Завет» (1979).

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Гласные 
Система вокализма языка ангас состоит из 9 гласных фонем. Гласные различаются по степени подъёма языка, по ряду и по наличию или отсутствию лабиализации. Гласные ɨ и a противопоставлены по долготе:

Просодия 
Ангас является тональным языком. Для него характерно наличие трёх основных тоновых уровней: высокого, среднего и низкого.

Примечания

Ссылки 
 Столбова О. В.  
 
 
 
 
 

Чадские языки
Языки Нигерии
Тоновые языки